Кубок Квебека 2018 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в канадском Квебеке на хардовых кортах университета Лаваля. С 2009 года приз относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2018

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 27 Августа 2018
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
 Франсуаза Абанда
 Лейла Ани Фернандес
 Ребекка Марино
Теннисистки, победившие в квалификации:
 Виктория Дюваль
 Мария Бузкова
 Джессика Пегула
 Тереза Мартинцова
 Сесиль Каратанчева
 Габриэла Дабровски
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг (PR):
 Ольга Говорцова

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания 

Main Draw
Qualifying Draw

Ссылки 
Официальный сайт

Канада
Теннис
Сентябрь 2018 года
2018